SM UC 100 war ein U-Boot der Kaiserlichen Marine vom Typ UC, das im Ersten Weltkrieg gebaut, aber nicht mehr eingesetzt wurde.

Verbleib 
UC 100 wurde nach Kriegsende an die Alliierten übergeben und zur französischen Kriegsbeute erklärt. 1919 wurde das Boot vermutlich in Cherbourg abgebrochen.

Literatur

Weblinks 
 uboat.net: UC 100 abgerufen am 24. Februar 2020

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
Militärschiff für den Minenkrieg (Kaiserliche Marine)
U-Boot im Ersten Weltkrieg
Blohm + Voss